Bolesław Jankowski (poseł) (1885-1939) - działacz społeczny i samorządowy, poseł na Sejm V kadencji
 Bolesław Jankowski (1920-2003) - śpiewak, reżyser operowy, dyrektor teatrów, pedagog